Le sigle ou le code TGD peut faire référence à : 
 Transports du Grand Dole, le nom commercial du réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération du Grand Dole, dans le Jura ;
 Téléphone grave danger, un téléphone portable spécifique donné en France aux femmes victimes de violences conjugales ;
 , une fédération siègeant à Berlin pour favoriser l'intégration des personnes d'origine turque sur le territoire allemand ;
 le code AITA de l'aéroport de Podgorica au Montenégro.

Le code tgd peut faire référence à : 
 code ISO 639-3 de la langue ciwogai, une langue tchadique occidentale.

Sigle de 3 caractères